RTS  er en forkortelse for flere ting:

 Real-time strategy – en genre inden for computerspil
 Request To Send – et signal der benyttes i seriel (RS-232) kommunikation
 ReTurn from Subroutine – en maskinkodeinstruktion der kendes i stort set alle arkitekturer
 Radio Television of Serbia – en serbisk tv-kanal – (Радио-телевизија Србије (PTC) eller Radio-televizija Srbije)

Radio Television of Serbia or Serbian Broadcasting Corporation